HV steht für:
 Handverschluss bei Bahnweichen
 Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft
 Helgoländer Vorbote, eine Satire-Zeitung
 Historischer Verein für die Saargegend
 Hochfest (Materialeigenschaft) Vorgespannt (Montagezustand der Schraube) sowie planmäßig vorgespannte Schraubverbindungen, in Form von Schrauben-Mutter- und Scheibenkombinationen, besonders im Stahlbau verwendet.
 Hochland-Verband der katholischen neudeutschen Verbindungen
 Hochvakuum, siehe Vakuum
 Hochverfügbarkeit in der Informationstechnik
 Hochvolt, Bereich in Fahrzeugen mit gefährlich hoher elektrischer Spannung
 Hrvatska vojska (Kroatische Armee), siehe Kroatische Streitkräfte
 Humanae Vitae, Enzyklika Papst Pauls VI.
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Vatikanstadt
 Transavia Airlines (IATA-Code), niederländische Fluggesellschaft
 Bahnhof Verden (Aller) (DS100-Code)
 Vickershärte, ein Maß für die Härte von Werkstoffen

Politik und Recht:
 Haltverbot im Straßenverkehrsordnungsrecht
 Handlungsvollmacht, eine begrenzte geschäftliche Vertretungsmacht
 Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel
 Helvetische Aktion, ein kurzfristiger Zusammenschluss (1934) zweier Schweizer Parteien
 Hessische Verfassung, siehe Verfassung des Landes Hessen
 Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik

HV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Stendal (für Havelberg)
 Großbritannien: Portsmouth
 Norwegen: Lillehammer in der Provinz Oppland
 Ungarn: Ungarische Streitkräfte (Magyar Honvédség)

H V steht für:
 Horten H V, ein motorisiertes Nurflügel-Versuchsflugzeug der Gebrüder Horten

H/V steht für:
 Hauptsignal/Vorsignal, siehe H/V-Signalsystem

Abkürzung